Rosa 'Jubilee Celebration' — сорт английских роз.

Регистрационное название 'AUShunter'.

Сорт назван в честь 50-летнего юбилея королевы Елизаветы II.

Происхождение 
Селекционер: Дэвид Остин (David Austin), Великобритания, 2002 год.

Сорт введён в культуру David Austin Roses Limited (UK) в 2002 году под названием 'Jubilee Celebration'.

Rosa 'AUSgold' × ?

Биологическое описание 
Шраб (), английская роза ().

Высота растения до 120 см. Ширина до 120 см.

Листья средних размеров, тёмно-зелёные, полуглянцевые.

Цветки лососёво-розового цвета, 12—14 см в диаметре, немного светлеющие при отцветании. Лепестков 41.

Аромат приятный, сильный, с цитрусовым и малиновым оттенком.

Цветение повторное.

В культуре 
Используется как декоративное садовое растение.

Зоны морозостойкости: от 6b (−17,8 °C… −20,6 °C) до более тёплых.

Устойчивость к болезням высокая.

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Rosa 'Jubilee Celebration' на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии
 'Jubilee Celebration Standard' на сайте David Austin Roses
 Rosa 'Jubilee Celebration' на сайте websad.ru

Jubilee Celebration